Mack at It Again é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1914, estrelado por Mabel Normand e Mack Sennett. O filme foi dirigido e produzido pelo próprio Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco